Gurstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Aronowitsch Gurstein (1937–2020), russischer Astronom und Hochschullehrer
 Aron Scheftelewitsch Gurstein (1895–1941), russischer jiddisch-schreibender Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker